Csehország
 Bačkov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Szlovákia
 Bacskó (szlovákul Bačkov), község a Kassai kerület Tőketerebesi járásában